Village Creek (engl. für „Dorfbach“) ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Village Creek (Bayou Corney), Zufluss des Bayou Corney bei Bernice, Louisiana
 Village Creek (Bayou Cornie), Zufluss des Bayou Cornie im Columbia County, Arkansas
 Village Creek (Departee Creek), Zufluss des Departee Creek im Independence County, Arkansas
 Village Creek (Des Moines River), Zufluss des Des Moines River bei Ottumwa, Iowa
 Village Creek (Kuskokwim River), Zufluss des Kuskokwim River bei Crooked Creek, Alaska
 Village Creek (Locust Fork), Zufluss des Locust Fork bei West Jefferson, Alabama
 Village Creek (Mississippi River), Zufluss des Mississippi River bei Lansing, Iowa
 Village Creek (Neches River), Zufluss des Neches River bei Lumberton, Texas
 Village Creek (Neosho River), Zufluss des Neosho River bei Chanute, Kansas
 Village Creek (Red River), Zufluss des Red River (Mississippi River) bei Spanish Fort, Texas
 Village Creek (Saint Francis River), Zufluss des Saint Francis River (Mississippi River) bei Fredericktown, Missouri
 Village Creek (Trinity River), Zufluss des Trinity River (Texas) im Ellis County, Texas
 Village Creek (Wabash River), Zufluss des Wabash River im Wayne County, Illinois
 Village Creek (West Fork Trinity River), Zufluss des West Fork Trinity River in Arlington, Texas
 Village Creek (White Oak Creek), Zufluss des White Oak Creek bei Naples, Texas
 Village Creek (White River), Zufluss des White River (Mississippi River) bei Newport, Arkansas
 Village Creek (Whitewater River), Zufluss des Whitewater River bei Connersville, Indiana

Village Creek steht für:
 Village Creek (Alabama), Ort im Jefferson County
 Village Creek (Connecticut), Ort in Norwalk